Jaritz-Rudle ist der Familienname folgender Personen:

 Nikola Jaritz-Rudle (* 1992), österreichische Schauspielerin
 Simon Jaritz-Rudle (* 1975), österreichischer Schauspieler